Maraton w Kopenhadze – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Kopenhagi, w Danii. Pierwsza edycja maratonu w Kopenhadze odbyła się 24 maja 1980 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Impreza odbywa się każdego roku w maju.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Kopenhadze:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Lekkoatletyka w Danii
Kopenhaga
Sport w Kopenhadze